

Italia

Emilia-Romagna
Chiesa dei Santi Martino e Lorenzo a Ridracoli, frazione di Bagno di Romagna

Lombardia
Chiesa dei Santi Martino e Lorenzo a Ranco